Jurij Vitaljevič Krjaněv (, * 31. října 1933 v Omsku) je sovětský a ruský filosof, religionista a vysokoškolský pedagog, doktor filosofických věd, profesor, odborník pro axiologii, globalistiku, filosofii náboženství a filosofii vědy. Je držitelem čestného titulu "Zasloužilý vědec Ruské federace" a jedním z autorů Ateistického slovníku. Od roku 1964 přednáší v Moskevském leteckém ústavu (Московский авиационный институт), kde v současné době je vedoucím katedry filosofie.

Odborné publikace 
 Крянев Ю. В. Противоположность христианской идеологии и научного коммунизма. — М.: Высшая школа, 1961. — 175 с.
 Крянев Ю. В. Христианский экуменизм. М., 1980
 Качество: принципы, структура, управление. [В соавт.]. М., 1997;
 Управление качеством. [В соавт.]. М., Т.1, 1999. Т.2, 2000;
 Антология Русского Качества. (Автор-сост.) М., 2000.
 Бойцов Б. В., Крянев Ю. В., Кузнецов М. А. Качество жизни / М-во образования и науки Рос. Федерации, Моск. авиац. ин-т (гос. техн. ун-т). — М. : Изд-во МАИ, 2004. — 267 с. ISBN 5-7035-1455-X
 Бойцов Б. В., Крянев Ю. В., Кузнецов М. А. Качество жизни. — 2-е изд., перераб. и испр. — М.: Изд-во МАИ, 2007. — 350 с. (Научная библиотека / Федеральное агентство по образованию, Московский авиационный ин-т (гос. техн. ун-т)) ISBN 978-5-7035-1870-0
 Крянев Ю. В., Моторина Л. Е., Павлова Т. П. Философия информационных и коммуникационных систем. — М.: Изд-во МАИ, 2012. — 159 с. (Научная библиотека / МАИ) ISBN 978-5-4316-0061-6
 Крянев Ю. В., Моторина Л. Е., Павлова Т. П. Методология научного познания. Аэрокосмический контекст. — М.: Изд-во МАИ, 2015. — 159 с. (Научная библиотека / МАИ)  500 экз.
 Русская философия и святоотеческая традиция: монография / Ю. В. Крянев и др. — М.: Изд-во МАИ: Изд-во МАИ-ПРИНТ, 2010. — 159 с. (Научная библиотека) ISBN 978-5-4316-0001-2
 Крянев Ю. В., Моторина Л. Е., Павлова Т. П. Философия и методология науки, техники, технологии. Аэрокосмический контекст. — М.: Изд-во МАИ, 2017. — 159 с. (Научная библиотека)  500 экз.

Překlady do češtiny

Odkazy

Reference

Literatura 
 
 Басилов В. Н., Филимонов Э. Г. Религиоведение в России // Религии народов России: Словарь / Ред-кол. Мчедлов М. П. (отв. ред.), Аверьянов Ю. И., Басилов В. Н. и др. — 2-е изд., и доп. — М.: Республика, 2002. — С. 400—409. — 624 с. — 4000 экз. — ISBN 5-250-01818-1.

Externí odkazy 

Sovětští filozofové
Ruští religionisté
Ruští vysokoškolští pedagogové
Absolventi Lomonosovovy univerzity
Narození v roce 1933
Narození 31. října
Narození v Omsku
Žijící lidé
Muži